La Liga Leumit 2014-2015 è stata la 59ª edizione della seconda divisione israeliana di pallacanestro maschile. La 15ª edizione con il nome di Liga Leumit.

Classifica finale

Playoffs

Playouts

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2014
Pallacanestro nel 2015
Liga Leumit 2014-2015